La loi de Faraday peut désigner :

 la loi de Lenz-Faraday, concernant l'induction magnétique ;
 les lois de Faraday (électrochimie), concernant l'électrochimie.

Faraday